De Players Championship Finals 2017 (ook bekend als de Mr Green Sport Players Championship 2017 voor sponsordoeleinden), was de 10e editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 64 uit de 22 Players Championship-toernooien deelnemen. Het toernooi werd gehouden van 24 tot 26 november in het Butlins Minehead Resort in Minehead.

De verdedigend kampioen was Michael van Gerwen. In de vorige editie versloeg hij in de finale Dave Chisnall met 11-3. Deze editie wist hij zijn titel met succes te verdedigen door in de finale Jonny Clayton te verslaan.

Opzet en gekwalificeerde spelers
Het toernooi kende 64 deelnemers. De deelnemers kwamen niet uit de PDC Pro Tour, maar alleen uit de 22 Players Championships. Er vond geen loting plaats. De deelnemers werden aan de hand van hun ranking in het schema geplaatst.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg £460.000, dat was £60.000 meer dan de vorige editie.

Schema

Laatste 64

Darts in 2017
2017